Kampen (stad), een stad in de provincie Overijssel

Plaatsen
Nederland:
Kampen (gemeente), de gemeente waarvan de stad Kampen de hoofdplaats is
Kampen (Friesland) (De Kampen), een buurtschap in de gemeente Súdwest-Fryslân
Kampen (Zeeland) (Campen), een buurtschap in de gemeente Hulst
Kampens Nieuwland (Campens Nieuwland), een buurtschap in de gemeente Noord-Beveland
Oud-Kampen en Soetelingkerk, een buurtschap en voormalige heerlijkheid in de gemeente Noord-Beveland. Waar later Kamperland is ontstaan.

Overige:
Kampen (Sylt), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Kampen (Oslo), een wijk in Oslo
Kamppi (Zweeds: Kampen), een wijk van Helsinki

Personen
Anthony van Kampen, Nederlands schrijver
Claire van Kampen, personage uit Gooische Vrouwen
David van Kampen, Nederlands schilder
Egbert van Kampen, Nederlands wiskundige
Esmée van Kampen, Nederlands actrice en zangeres
Jan van Kampen, Nederlands atleet
Judith van Kampen, Nederlands softbalster
Marjan van Kampen-Nouwen, Nederlands politicus
Nico van Kampen, Nederlands theoretisch natuurkundige
Pieter van Kampen, Nederlands predikant en radiopresentator
Robin van Kampen, Nederlands schaker

Zie ook
Kamp, meervoud kampen (doorverwijspagina)
De Kampen (doorverwijspagina)
Slagerij van Kampen, Nederlandse slagwerkgroep